Hadenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Hadenfeldt (1872–1961), deutscher Politiker und Bürgermeister der Städte Delmenhorst und Heide (Holstein)
 Philipp Hadenfeldt (* 1999), deutscher Basketballspieler